Élie Cohen (-), chef d'orchestre français en poste à l'Opéra-Comique dans l'entre-deux-guerres ;
 Élie Cohen (1950-), économiste et auteur français, membre du conseil d'analyse économique ;
 Élie Cohen (1946-2008), économiste et professeur français, ancien président de l'université Paris-Dauphine ;
 Eli Cohen (1924-1965), espion israélien ;
  (1940-), acteur et réalisateur israélien ;
 Eli Cohen (1972-), homme politique israélien.

Voir aussi